Landtagswahlkreis 2 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Stuttgart II (seit 1956)

in Bayern:
 Wahlkreis Niederbayern (seit 1950)
 Wahlkreis Niederbayern/Oberpfalz (1946)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 2
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 2
 Wahlkreis Lichtenberg 2
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 2
 Wahlkreis Mitte 2
 Wahlkreis Neukölln 2
 Wahlkreis Pankow 2
 Wahlkreis Reinickendorf 2
 Wahlkreis Spandau 2
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 2
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 2

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Prignitz II/Ostprignitz-Ruppin II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Prignitz II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Kyritz – Perleberg II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Billstedt – Wilhelmsburg – Finkenwerder (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Kassel-Land II (seit 1983)
 Wahlkreis 2 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 2 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis II (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Neubrandenburg I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Wismar, Land – Bützow (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Süd (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Südost (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordwest (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 2a
 Landtagswahlkreis Hannover-List (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 2b
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordstadt (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Aachen II (seit 1980)
 Landtagswahlkreis Aachen-Stadt II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Aachen-Land-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Altenkirchen (Westerwald) (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 2 (1975 bis 1987), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1972
 Landtagswahlkreis 2 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 2 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

im Saarland:
 Wahlkreis Saarlouis (seit 1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Vogtland 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Vogtland 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Plauen (1994 und 1999)
 Wahlkreis Eilenburg (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Gardelegen-Klötze (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Osterburg – Stendal II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Nordfriesland-Süd (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Husum (2012)
 Landtagswahlkreis Husum-Land (1992 bis 2009)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Ost (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Stadt-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Bredstedt (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Eichsfeld II (seit 1994)
 Wahlkreis Worbis I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 2 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis 2 (Kärnten)
 Landtagswahlkreis Baden, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Innviertel, Oberösterreich
 Landtagswahlkreis Salzburg, Salzburg
 Landtagswahlkreis 2 (Steiermark)
 Landtagswahlkreis Innsbruck-Land, Tirol
 Landtagswahlkreis Bregenz, Vorarlberg